La Coppa di Francia 2019-2020 si è svolta dal 22 ottobre 2019 al 20 settembre 2020: al torneo hanno partecipato venti squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la seconda volta al .

Regolamento 
Le squadre hanno disputato un primo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finale terzo posto e finale.

A seguito del diffondersi in Francia della pandemia di COVID-19, la Final Four originariamente in programma per il 14-15 marzo 2020 è stata dapprima posticipata al 16-17 maggio 2020 e quindi rinviata all'inizio della stagione 2020-21.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2019
Pallavolo nel 2020
 2019-2020